Чен, Стив (род. 1944) — инженер Cray Research и главный создатель многопроцессорных суперкомпьютеров Cray X-MP и Cray Y-MP.
 Чен, Стив (род. 1978) — основатель YouTube.